Hist ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Hist († vor 1492 (?)), Buchdrucker und Verleger
 Konrad Hist († 1531), Buchdrucker und Verleger